

Legenda

Przypisy

Bibliografia 
 Rulers.org

 
Listy polityków